Limpert ist der Familienname folgender Personen:

 Emy Limpert (1884–1960), deutsche Fotografin
 Marianne Limpert (* 1972), kanadische Schwimmerin
 Rainer „Michelangelo“ Limpert (* 1946), deutscher Schlagersänger
 Richard Limpert (1922–1991), deutscher Autor
 Robert Limpert (1925–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Wilhelm Limpert (1891–1959), deutscher Buchdrucker und Verleger

Limpert ist der Name eines 1921 in Dresden gegründeten Sportverlages.